

Кизилжулдуз — село, Аркалицька міська адміністрація, Костанайська область
 Кизилжулдуз — село, Кокшетауська міська адміністрація, Акмолинська область
 Кизилжулдуз — село, Урджарський район, Абайська область

Див. також 
 Кизилжулдиз